Мадог () — валийское мужское имя.

Известные носители:
 Мадог Крипл (1275—1304) — сын Грифида и его жены Маргарет верх Грифид.
 Мадог Младший (ум. 1325) — старший сын Мадога и его жены Марагрет верх Рис.
 Мадог ап Грифид (ум. 1277) — старший сын Грифида и его жены Эмма д’Олдитли.
 Мадог ап Грифид Майлор (ум. 1236) — старший сын Грифида и его жены Анхарад.
 Мадог ап Лливелин (ум. 1312) — сын Лливелина ап Маредида.
 Мадог ап Маредид (ум. 1160) — король Поуиса (1132—1160).
 Мадог ап Оуайн Гвинед (1150 — ?) — валлийский принц, который, согласно легендам, в 1170 году открыл Америку.
 Мадог ап Рис (ок. 1225 1292) — сын Риса Виндода и его жены Гверфул верх Майлгун.